Konstantin Vasilijev (1942. – 1976.), ruski slikar, pripadnik Kazanske umjetničke škole.

Konstantin Vasilijev bio je veliki poganski i proturječni slikar, čija djela stoje između kiča i ne-kiča. Živio u Zelenodolsku, u Tatarstanu.

Djela:
"Neočekivani susret"
"Srp"
"Čežnja za domovinom" 

i još više od 400 radova: portreta, krajobraza, nadrealnih kompozicija, epskih slika, mitoloških i bojnih žanrova.

Vasilijev, Konstantin
Vasilijev, Konstantin